Косонен — финская фамилия. Известные носители:
 Косонен, Криста (род. 1983) — финская актриса.
 Косонен, Ханна (род. 1976) — финская женщина-политик и спортсменка.